Opium steht für:
 Opium, der durch Anritzen gewonnene getrocknete Milchsaft unreifer Samenkapseln des zu den Mohngewächsen (Papaveraceae) gehörenden Schlafmohns

Opium ist der Titel folgender Filme:
 Opium (1919), deutsches Stummfilmdrama von Robert Reinert
 Opium (2013), französischer Spielfilm von 2013. Regie Arielle Dombasle

Siehe auch:
 Opium des Volkes
 Opium fürs Volk
 Opiumtinktur